Live: Entertainment or Death е концертен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Албумът е компилация от концертни записи между 1982 г. и 1999 г. Заема #133 в класацията на Билборд 200.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара
 Ники Сикс – бас
 Томи Лий – барабани, пиано

Песни

Скандал 
При ревюто на албума по време на излизането му, в уебсайта за хардрок и хевиметъл, Metal Sludge пише, че вокалите в някои от песните са били „леко пипнати“ в студио, което поставя под съмнение доколко албума е „концертен“. Сайтът предоставя дати и предполага от кои концерти само има записи в него. Групата нито потвърждава, нито отрича техните твърдения.

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1999 година